Cattedrale di Nostra Signora Regina della Pace, a Broome, Australia
 Cattedrale di Nostra Signora Regina della Pace, a Honolulu, Stati Uniti d'America
 Cattedrale di Nostra Signora Regina della Pace, a Lugazi, Uganda